В'єйвінь () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна
 В'єйвінь () - муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Атлантична Луара